

Anno 
 718 o 718 a.C.

Codici 
 718 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico dell'University of Utah, a Tooele, nella contea omonima dello Utah

Matematica 
 718 – numero

Musica 
 718 – album dei Theodore Unit del 2004